W Polsce 
 Gryżyce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wińsko 
 Gryżyce – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Żagań
 Gryżyce – gromada